Teodoric II (rei dels visigots) (? 426 - Tolosa 466), rei dels visigots (453 - 466), pertanyent al llinatge dels balts 
 Teodoric II o Teodoric de Luxemburg (? - 1081), bisbe de Metz (1006 - 47)
 Teodoric II de Borgonya i Austràsia (587-613, Metz), rei merovingi de Borgonya (595-613) i d'Austràsia (612-613) 
 Teodoric II d'Autun, comte d'Autun i de Mâcon, de la família dels Guillèmides 
 Teodoric II de Bar (~1045 - 1105), comte de Bar, senyor de Mousson (1093 - 1105), comte de Montbéliard, d'Altkirch, de Ferrette i de Verdun (1100 - 1105)
 Teodoric II de Frísia Occidental (Gant, ~930 - Egmond, 988), comte de Frísia Occidental (959 - 988)